Zé Maria bezeichnet folgende Personen:

 Zé Maria (Fußballspieler, 1949) (José Maria Rodrigues Alves; * 1949), brasilianischer Fußballspieler, Weltmeister 1970
 Zé Maria (Fußballspieler, 1973) (José Marcelo Ferreira; * 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Zé Maria (Fußballspieler, 1976) (José Maria Claudino; * 1976), brasilianischer Fußballspieler